Lightbox (site)
Lightbox (script)